Academia Mexicana de Arquitetura
 American Music Awards
Assistência Médica Ambulatorial
Associação de Amigos do Autista
 Ama (Luisiana), cidade no estado estadunidense de Lusiana.
 Ama (Japão), mergulhadores japoneses coletores de produtos marinhos, em especial pérolas.

Desambiguações de siglas